Аслаев — башкирская фамилия; имеет женскую форму Аслаева.
 Аслаев, Нуриман Саитгареевич (род. 1939) — советский нефтяник, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный нефтяник РБ, почетный нефтяник СССР.
 Аслаев, Сагит Тухватович (род. 1954) — советский и российский тренер и преподаватель по боксу, заслуженный тренер России, профессор.

См. также 
 Аслаево